Черняхі́вський — прізвище.

 Черняхівський Євген Григорович (1873–1938) — український хірург.
 Черняхівський Максим Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черняхівський Марко Ісайович (1860–1936) — український і азербайджанський скрипаль, диригент, педагог.
 Черняхівський Михайло Григорович (1859–1922) — український хірург.
 Черняхівський Олександр Григорович (1869–1939) — український гістолог.
Черняхівська
 Черняхівська Вероніка Олександрівна — українська поетеса, перекладач.
 Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна — українська письменниця (поетеса, драматург, прозаїк, перекладач, мемуарист), громадський діяч.

Див. також 
 Черняховський
 Черниховський Саул Гутманович